

Прізвище 
 Ед Рейнс — американський баскетболіст, форвард.
 Елла Рейнс — американська акторка.
 Клод Рейнс — англо-американський актор, чотириразовий номінант на премію «Оскар».
 Роман Рейнс — американський професійний реслер і гравець в канадський футбол.

Топоніми 
 Рейнс (округ, Техас) — округ (графство) у штаті Техас, США.